Пуэбла-де-Дон-Фадрике () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэскар. Занимает площадь 523,38 км². Население — 2474 человека (на 2010 год). Расстояние — 133 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются и святая Алодия, и Санта Нунилон.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique
 Microweb turística de Puebla de Don Fadrique realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de la Puebla de Don Fadrique
 Ortofoto de Puebla de Don Fadrique en Mapas Google
 Foro de Puebla de Don Fadrique, el nuevo foro poblato

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады